2961 Katsurahama – asteroide
 Katsurahama – spiaggia di Kōchi